abakus (architektura) – czworoboczna płyta będąca najwyższą częścią głowicy kolumny
 Abakus (klub) – pierwszy polski klub mikrokomputerowy
 abakus (liczydło) – przodek liczydła i maszyn liczących
 abakus (wyposażenie wnętrz) – prostokątne płyty i tablice, używane w starożytności jako stoły bufetowe i ozdobne.
 abakus (stolik) – stolik do gier